Miesięcznik Literacki (1929–1931)
 Miesięcznik Literacki (1942–1943)
 Miesięcznik Literacki (1966–1990)